Andrea Jürgens – cantante tedesca
 Curd Jürgens – attore tedesco
 Kerstin Jürgens, nota come Kerstin Szymkowiak – ex skeletonista tedesca
 Udo Jürgens – cantante austriaco

Pagine correlate 
Jurgens